Ein Glasmuseum befasst sich mit der Geschichte der Glasherstellung und der Glaskunst.

Deutschland 
 Kunstmuseum Walter, Augsburg
 Glasmuseum Bad Driburg
 Glasmuseum Boffzen
 Glassammlungen der Kunstsammlungen der Veste Coburg (historisch und zeitgenössisch)
 Europäisches Museum für Modernes Glas Coburg 
 Gralglas Museum Dürnau
 Glasmuseum Hentrich, Düsseldorf
 Glasmuseum Frauenau
 Fränkisches Museum Feuchtwangen, Feuchtwangen
 Thüringer Museumspark Gehlberg (mit angeschlossenem Glasmuseum)
 Glashütte Gernheim
 Glasmuseum in Gnarrenburg
 Erich-Mäder-Glasmuseum in Grünenplan
 Glasmuseum Hadamar
 Museum im Backhaus in Hellental
 Glasmuseum Immenhausen
 Schott GlasMuseum & Schott Villa (Jena)
 Europäisches Flakonglasmuseum am Rennsteig in Kleintettau
 Museum für Glaskunst in Lauscha
 Deutsches Glasmalerei-Museum in Linnich
 Weizenglasmuseum Nürnberg
 Glasmuseen im Jacobshof in Oberstedem
 Passauer Glasmuseum
 Glasmuseum Rheinbach
 Glasmuseum Spiegelberg
 Glasmuseum Steina
 Glasmuseum Waldkraiburg
 Glasmuseum Weißwasser
 Glasmuseum Wertheim
 Theresienthaler Glasmuseum, Zwiesel

Belgien 
 Glasmuseum Charleroi

Finnland 
 Suomen Lasimuseo

Frankreich 
 Chapelle des Cordeliers (Sarrebourg)

Italien 
 Museo del Vetro

Japan 
 Museum für Glaskunst in Niijima

Kroatien 
 Museum für antikes Glas in Zadar

Niederlande 
 Nationaal Glasmuseum Leerdam

Österreich 
 Glasmuseum Mariahilf, Wien

Russland 
 Museum für Keramik und Glaskunst in Newjansk
 St. Petersburg Museum für Glaskunst auf der Jelagin-Insel

Schweden 
 Glasreich, Småland (Glasmuseen)

Schweiz 
Vitromusée Romont

USA 
 Corning Museum of Glass
 Museum of Glass in Tacoma
 National Bottle Museum in Ballston Spa

Weblinks 
 Bilder auf Commons

Einzelnachweise 

 
Liste (Museen nach Sammelgebiet)